Lindgomyces är ett släkte av svampar. Lindgomyces ingår i familjen Lindgomycetaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lindgomyces